Le mot dual, adjectif ou substantif, provient de l'adjectif latin , dont il a gardé la signification générale.

Sigle 

 Le rétroacronyme DUAL peut signifier , un algorithme utilisé par le  EIGRP pour le calcul de route.
 La table DUAL est un tableau présent dans toutes les installations de la base de données Oracle. Ce n'est pas véritablement un sigle, simplement le mot dual en majuscules.

Sciences et techniques 
 En mathématiques, le mot  peut faire référence à plusieurs notions différentes.

Sciences humaines et sociales 
 En grammaire, le dual, ou duel, est un nombre grammatical de certaines langues, au même titre que le pluriel et le singulier.

Culture et société 
 Dual est une marque d'électronique grand public.

Cinéma 
 Dual est un film américano-finlandais prévu pour 2022.

Voir aussi